Neuf-Avril ou IX-Avril ou 9-Avril, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

9 avril,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par ces odonymes sont notamment :

En France, le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale :
 
 Première des deux rafles de Callac, dans les Côtes-d'Armor, par les Allemands et le Bezen Perrot.
 Rafle à Saint-Claude dans le Jura par la Gestapo en présence de Klaus Barbie.

Au Maroc, le  : 

 Visite et discours de Mohammed V à Tanger, prélude de la fin du protectorat français.

En Tunisie,

 Le  : événement non connu.
 Le  : Protestations de rue à Tunis, en faveur de l'indépendance du pays, aboutissent à une sanglante fusillade qui marquera le mouvement national tunisien.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 9 de Abril » ou « Nueve de Abril »
 Au Mexique : événements non connus
 (Privada) 9 de Abril, à Totolapa dans le municipio de , État de Veracruz.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
09